На цій сторінці зібрані дані про усі колишні населені пункти на території Світлинського району Оренбурзької області.

Джерела 
Топографічні карти m-41-01, m-41-02, m-41-07, m-41-08, m-41-13

Населені пункти Світлинського району
Колишні населені пункти Оренбурзької області